Der Challenge Cup 2020/21 der Frauen begann mit der ersten Runde am 10. November und endete mit den Finalspielen am 17. und 24. März 2021, bei denen sich Yeşilyurt Istanbul gegen CS Volei Alba-Blaj durchsetzte.

Teilnehmer

Modus 
In der ersten Runde trafen die 27 qualifizierten in Hin- und Rückspielen aufeinander, wobei einige Mannschaften Freilose hatten. Die 16 Gewinner erreichten das Achtelfinale und von dort geht es im K.-o.-System weiter bis zu den Endspielen. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde der Modus angepasst. Die Duelle im Achtel- und Viertelfinale wurden an aufeinander folgenden Tagen jeweils nur in einem Spiel statt mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Dazu kamen jeweils vier Mannschaften an einem Spielort zusammen.

Spielplan 

Golden Set: La Laguna - Brusno 15:12

Die Mannschaften aus Cheseaux, Bukarest, Pfeffingen, Hämeenlinna, Stara Pazova und Schaffhausen konnten wegen COVID-19-Beschränkungen nicht zu den Spielen der ersten Runde antreten. Die Spiele wurden jeweils 3:0 für die Gegner gewertet. Beide Spiele zwischen Ostrava und Riga fanden in Lettland statt, die Duelle zwischen Brusno und La Laguna in der Slowakei sowie die zwischen THY Istanbul und Kaštela in der Türkei und die zwischen Gran Canaria und Sliedricht in Spanien. Porto verzichtete wegen COVID-19 auf das Achtelfinale.

Die Spielorte für die zusammengelegten Runden im Achtelfinale und Viertelfinale waren Sibiu, Kaposvár, Las Palmas und Istanbul.

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2020 Frauen
Volleyballsaison 2020/21
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften